Cette page affiche les résultats détaillés de la Coupe du monde de football 2010 à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale.

Vue d'ensemble 
Les 16 qualifiés issus des 8 groupes du premier tour :

Tableau final

Huitièmes de finale

Uruguay - Corée du Sud

États-Unis - Ghana

Allemagne - Angleterre

Argentine - Mexique

Pays-Bas - Slovaquie

Brésil - Chili

Paraguay - Japon

Espagne - Portugal

Quarts de finale

Pays-Bas - Brésil

Uruguay - Ghana

Argentine - Allemagne

Paraguay - Espagne

Demi-finales

Uruguay - Pays-Bas

Allemagne - Espagne

Match pour la

Finale

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match Budweiser sur le site de la FIFA.

Références

Navigation 

Coupe du monde de football 2010